Monge ist:

Familienname folgender Personen:
 Christen Monge († 2015), britischer Unternehmer

 Gaspard Monge (1746–1818), französischer Mathematiker, Physiker und Chemiker
 Johnny Araya Monge (* 1957), costa-ricanischer Politiker
 Luis Alberto Monge Álvarez (1925–2016), costa-ricanischer Politiker und Staatspräsident
 Manuel Sánchez Monge (* 1947), spanischer Geistlicher, Bischof von Mondoñedo-Ferrol
 Ricardo Monge, uruguayischer Reiter
 Víctor Luis Monge Fernández (* 1942), spanischer Gitarrist, siehe Serranito (Gitarrist)
 Yolandita Monge (* 1955), puerto-ricanische Sängerin und Schauspielerin

Name von Schiffen:
 Monge (Q 144), ein französisches Redoutable-Klasse-U-Boot im Zweiten Weltkrieg
 Monge (A601), ein französisches Aufklärungsschiff

Außerdem:
 Monge (Mondkrater), benannt nach Gaspard Monge
 Île Monge, eine nach Gaspard Monge benannte Insel vor der Küste des Adélielands, Antarktika

Siehe auch:
 Monge-Ampèresche Gleichung, spezielle nichtlineare partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung in n Variablen
 Monge-Punkt, Gegenstand der Raumgeometrie
 Kuppelgrab von Monge, ein kupferzeitlicher Grabbau